Авгеропулос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Авгеропулос, Мария (род. 1986) — канадская актриса греческого происхождения.
 Авгеропулос, Герасимос (1887—1981) — греческий кавалерийский офицер и политик.